Засавица може да се односи на:

 Засавица I, насеље у општини Сремска Митровица, Сремски округ, Република Србија
 Засавица II, насеље у општини Сремска Митровица, Сремски округ, Република Србија
 Засавица (Шамац), насеље у општини Шамац, Република Српска, БиХ
 Засавица (Добретићи), насеље у општини Добретићи, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ

или

 Засавица (река), мртво корито реке Саве,
 Специјални резерват природе Засавица (бара Засавица), природни резерват у јужном Срему и северној Мачви